PY je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Paragvaj.
 Pinyin

Glej tudi 

Kratice